Jean Barraband ist der Name folgender Personen:

* Jean I Barraband (1650–1709), französischer Bildwirker
 Jean II Barraband (1677–1725), französischer Bildwirker